Manuel Lazzari est un footballeur international italien né le  à Valdagno. Il évolue au poste de milieu droit à la SS Lazio.

Biographie

En club 

Il dispute son premier match avec les pros du SPAL le , en Lega Pro, contre le club de Pontedera. 

Le , il paraphe un contrat de cinq saisons en faveur de la SS Lazio, contre 17 millions d'euros.

En sélection 

En , Roberto Mancini, le sélectionneur italien, le convoque pour les matchs contre la Pologne et le Portugal pour la Ligue des nations de l'UEFA 2018-2019. Il fait ses débuts avec l'Italie le , face aux joueurs portugais (défaite 0-1 à Lisbonne).

Statistiques

Palmarès 
  SPAL
 Champion d'Italie de Serie C en 2016
 Champion d'Italie de Serie B en 2017
  SS Lazio
Vainqueur de la Supercoupe d'Italie en 2019

 
 Finaliste de la Coupe des champions CONMEBOL–UEFA en 2022

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international italien
Joueur de l'AC Giacomense
Joueur de la SPAL
Joueur de la Lazio Rome
Naissance en septembre 1993
Naissance dans la province de Vicence